20-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин в 1985 году проходил в 2-х итальянских городах Виченца и Тревизо. В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных. Чемпионками Европы в 18-й раз стали баскетболистки сборной СССР.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Финал

Матчи за 5-8 места

Матчи за 9-12 места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1985 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1985 на сайте www.todor66.com

1985
1985 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1985 году